

Patronyme 

De Machy (), violiste et compositeur baroque ;
Pierre-Antoine Demachy (1723-1827), peintre français ;
Charles-Adolphe Demachy (1808-1888), banquier français ;
Charles Demachy (1852-1911), fils du précédent, banquier français ;
Robert Demachy (1859-1936), frère du précédent, photographe français ;
Jean Demachy (1925-2008), petit-fils du précédent, journaliste français ;
François Demachy (1949-), parfumeur français.

Toponyme 

 Banque Seillière-Demachy, ancienne banque française.
 Hôtel de Sourdeval-Demachy, hôtel situé dans le  de Paris.